Bülbring ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Bülbring (1863–1917), deutscher Anglist
 Edith Bülbring (1903–1990), deutsch-niederländische Pharmakologin